È nello staff di Radio Kiss Kiss, dove da sola conduce il programma Kiss Kiss Play Chart e insieme a Pippo Pelo, il programma Pippo Pelo Show.

Biografia 
La sua carriera inizia nel 2003, con la partecipazione alle finali di Miss Italia, dove accede con la fascia di miss Wella. Comincia la sua avventura radiofonica nel 2008, a Radio Ibiza, conducendo il programma Crazy Ibiza. Nel 2009 conduce insieme ad Ornella Rauccio Pink Kiss, su Radio Kiss Kiss. Nel 2011 debutta a teatro, al fianco di Nello Iorio, in Trocatissima sera. Dal 2013 al 2014 è in tournée teatrale con Simone Schettino, Peppe Iodice e Raoul. Nel 2016 presenta insieme a Pippo Pelo il capodanno a Napoli, in piazza del Plebiscito. Il 3 giugno 2022, ad Amalfi, in occasione della 66ª edizione della regata storica delle antiche repubbliche marinare italiane Adriana Petro insieme a Pippo Pelo presenta la prima tappa del Kiss Kiss Play Summer Live 2022, con Valentina Parisse, Matteo Romano, Follya, Giordana Angi, Sal Da Vinci, Sissi, Riki, Clementino, The Kolors, Francesco Gabbani. L'11 giugno 2022, in occasione del concerto Una. Nessuna. Centomila ha rappresentato Radio Kiss Kiss sul palco dell'arena di Campovolo, coinvolgendo oltre 100 mila persone in un visual-show musicale al termine del quale ha introdotto la performance di Giorgia. Conduce insieme a Pippo Pelo uno dei morning show più ascoltati d'Italia su Radio Kiss Kiss, il Pippo Pelo Show.

Teatro 
 Trocatissima sera, regia di Nello Iorio e Lello Marangio (2011)
 Comicissima sera show, regia di Simone Schettino e Peppe Iodice (2013-2014)

Programmi radiofonici 
 Crazy Ibiza (Radio Ibiza, 2008)
 Pink Kiss (Radio Kiss Kiss, 2009)
 Pippo Pelo Show (Radio Kiss Kiss)
 Kiss Kiss Play Chart (Radio Kiss Kiss)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni